«Мифы Ктулху» (англ. Cthulhu Mythos) — литературная вымышленная вселенная, мифопея, берущая начало в произведениях американского писателя ужасов Говарда Филлипса Лавкрафта и более детально разработанная другими авторами. Сам Лавкрафт относил свои произведения к жанру «Космический ужас» или «Странная фантастика» и указывал ряд писателей, которые вместе с ним развили этот жанр. Термин «Мифы Ктулху» является условным, поскольку Лавкрафт не делил свое творчество на циклы. Это определение ввел Август Дерлет, — для описания наследия и характерных литературных приемов, которые использовали последователи Лавкрафта. Само имя «Ктулху» происходит от центрального божества в рассказе «Зов Ктулху», впервые опубликованного в журнале «Weird Tales» в 1928 году. 

«Мифы Ктулху» — неотъемлемая и важная часть более широкого понятия «Лавкрафтовских ужасов», что ныне выделяют в отдельный жанр литературы. В «Мифах Ктулху» оставили свой след писатели: Кларк Эштон Смит, Роберт Говард, Роберт Блох, Фрэнк Лонг, Генри Каттнер, Генри Уайтхед, Фриц Лейбер, — группа, называемая «Круг Лавкрафта». Лавкрафт вдохновлялся и адаптировал концепции более ранних авторов, таких как: Эдгар По, лорд Дансени, Артур Мэкен, Алджернон Блэквуд, Амброуз Бирс, Роберт Чемберс и других. Последователи «Мифов Ктулху» заимствовали элементы мифологии Лавкрафта и расширили его Вселенную.   

Ричард Тирни, писатель, который также писал произведения о «Мифах Ктулху», позже предложил применять термин «Мифы Дерлета», чтобы разграничить оригинальные произведения Лавкрафта от более поздних рассказов Августа Дерлета, который изменил ключевые постулаты автора . С. Т. Джоши использовал название «Мифы Лавкрафта» для описания цикла мифов из определенной группы рассказов Лавкрафта, что составляют отдельную и отличную категорию, определяющую «Мифы Ктулху».

Особенности 

Лавкрафт разработал отдельную мифологическую базу об инопланетянах, которые посещали Землю — эти лежат в основе «Мифов Ктулху». Элементы «Мифов Ктулху»: нечеловеческие существа (Глубоководные или Старцы), Древние боги, запретные книги, культы с космическими целями, космические названия, внеземной язык Акло, не читаемые имена, «вещи без имени», реликвии забытого прошлого, циклопические монолитные руины и другое. Хотя, эти элементы были введены Лавкрафтом, но, по большому счёту, они не столь обязательны — в бесконечной Вселенной достаточно места для других авторов.  

Важная часть «Мифов Ктулху» — создание атмосферы сверхъестественного ужаса при столкновении человека с чем-то, что находится за пределами привычного ему мира, что он не может объяснить. Люди, обладая ограниченным восприятием, сталкиваются со аномальными явлениями, которые их разум не может обработать. Эти темы способствовали развитию собственной философии Лавкрафта, — космицизм.   

Литературный стиль Лавкрафта передает психологический страх, обрывочные факты, неясные намеки, над которыми можно бесконечно долго размышлять. Автор не указывает на что-то конкретное и предлагает читателю самостоятельно домыслить сущность необъяснимого. Несмотря на то, что Лавкрафт творил в XX веке, пик его творчества приходится на 1920-1930-е годы, а многие из его произведений ближе по духу к готической литературе XVIII — XIX вв. (принимая во внимание языковые архаизмы), нежели к нынешним «мастерам ужаса», таким как Стивен Кинг и Клайв Баркер (с характерным для них натурализмом). Но Лавкрафт стремился отличаться от готической литературы и фантастики, подняв темы ужаса, по его собственным словам, до «космического уровня». Лавкрафт создал окружении сельской местности Новой Англии (в «Стране Лавкрафта»), что стало одним из самых популярных в фантастической литературе. «Мифы Ктулху» оказали влияние на жанр «мистических ужасов», что заимствовал идеи Лавкрафта.

«Мифы Ктулху» Лавкрафта 
Роберт Прайс в своем эссе «Лавкрафт и Мифы Ктулху» описал два этапа развития «Мифов Ктулху». Первый этап — «собственно Мифы Ктулху» сформулированный под руководством Лавкрафта. Вторым этапом руководил Август Дерлет, который дописал незавершенные произведения Лавкрафта, после его смерти, за что ему приписывают формализацию «Мифов Ктулху»  .  

Первый этап  

Постоянная тема в произведениях Лавкрафта — полная неуместность человечества перед лицом космических чудовищ, которые, очевидно, существуют во Вселенной. Лавкрафт постоянно ссылается на Древних богов (англ. Old Gods), как свободный пантеон могущественных существ из космоса, которые когда-то правили Землёй, а затем покинули её, но однажды вернутся; либо впали в подобный смерти сон. Хотя эти чудовищные божества присутствуют во многих работах, ранний рассказ «Дагон» (1919) считается началом Мифов, поскольку в нем впервые появляются характерные элементы. Первым произведением, значительно расширяющим Мифы считается «Зов Ктулху» (1926), где появляется Ктулху.   

Персонажи Лавкрафта испытывают разрушающие для разума последствия при столкновении с чем-то немыслимым, что существует за пределами воспринимаемой ими реальности, — это подчеркнуто в «Зов Ктулху»:

Дирк Мосиг отмечал, что Лавкрафт был «механистическим материалистом», он принял философию космического безразличия и верил в бесцельную и механическую Вселенную. Люди с их ограниченными способностями не могут понять Вселенную, и когнитивный диссонанс, вызванный этим открытием, по его мнению, приведет их к безумию. Эта точка зрения не допускает религиозных взглядов ибо непостижимые космические силы так же мало волнует человечество, как людей насекомые.

Были попытки классифицировать Древних богов Лавкрафта. Филипп Шреффлер утверждал, что при тщательном изучении произведений Лавкрафта, появляется работоспособная структура, которая очерчивает весь «пантеон» — от недостижимых «Внешних» (например, Азатот, занимающий центр Вселенной) и «Великих Древних» (например, Ктулху, заключенный в тюрьме), а затем к низшим кастам божеств инопланетян (Шогготов и Ми-Го).

Дэвид Шульц считал, что Лавкрафт не намеревался создавать канонические мифы, а скорее хотел, чтобы его воображаемый пантеон служил лишь фоновым элементом (как фабула). Дирк Мосиг предложил заменить термин «Мифы Ктулху» на «Цикл Йог-Сотота» (из повести «Хребты Безумия»). Сам Лавкрафт с юмором называл свои мифы «Йог-Сототерия» (на манер эзотерия). Временами ему приходилось напоминать читателям, что его творения полностью вымышленные.

Точка зрения об отсутствии жесткой структуры изложена С. Т. Джоши, который сказал:  Воображаемая космогония Лавкрафта никогда не была жесткой системой, а скорее являлась своего рода эстетической конструкцией, что приспосабливалась к развивающейся личности автора и его меняющимся интересам... Никогда не было точной системы, что могла быть посмертно присвоена ему... Суть мифов заключается не в пантеоне божеств или запрещенных книгах, а в определенном убедительном космическом подходе.Роберт Прайс полагает, что произведения Лавкрафта можно разделить на категории и выделил три основные: «Дансени» (Страна снов), «Аркхем» («Страна Лавкрафта») и «Ктулху» (космос). 

Уилл Мюррей отмечает, что Лавкрафт упоминает божеств в произведениях, написанных в соавторстве, но Аркхем он оставил исключительно для собственных произведений.«Мифы Ктулху» Лавкрафта включают следующие произведения:

«Мифы Ктулху» Августа Дерлета 
Второй этапАвгуст Дерлет, друг Лавкрафта, дописал незавершенные произведений после его смерти. Дерлет убедил других писателей не создавать свои произведения во вселенной Лавкрафта, чтобы у него было время издать то, что не успел автор. Дерлет использовал черновики и письма из невероятно огромного числа корреспонденции Лавкрафта (от 30.000 до 100.000 писем). Дерлет объединил отдельные серии произведений, чтобы создать большой, уникальный цикл. Во многом, благодаря Дерлету «Мифы Ктулху» стали столь популярными. Ради этой цели Дерлет создал издательство «Arkham House» и проявил себя как гениальный издатель. Многие последователи «Мифов Ктулху» издавали свои произведениях в «Arkham House». Роберт Прайс относит эти работы ко второму этапу развития «Мифов Ктулху», — их можно назвать «Мифы Дерлета».  

Кроме работ Лавкрафта, Дерлет писал свои произведения о «Мифах Ктулху». Дерлет несколько отступал от принципов Лавкрафта и предпринимал попытки категоризировать космический пантеон Древних богов, но считается, что единой мифологической картины мира Лавкрафта не существует, а сам автор не стремился создать «пантеон». Напротив, Вселенная Лавкрафта полна хаоса и неизвестности. 

Роберт Прайс считает, что принципиальное различие между Лавкрафтом Дерлетом заключается в том, что он развил свои надежды о том, что по сути, «Мифы Ктулху» представляют борьбу добра и зла в космосе. Дерлету приписывают создание пантеона «Старших богов» (англ. Elder gods) из космоса, о чем он заявил:Когда Лавкрафт задумывал божества или силы природы, то там изначально были Старшие боги. Они были добрыми божествами, представляли силы добра, и существовали мирно. Редко они оказывались втянутыми в постоянную борьбу между силами зла и расами Земли. Эти силы зла известны как Великие Древние или Древние...Прайс сказал, что основу системы Дерлета можно найти у Лавкрафта:    Было ли использование Дерлетом рубрики «Старшие боги» настолько чуждо Лавкрафту в «Хребты безумия»? Возможно нет. Фактически, эта повесть, наряду с некоторыми намеками из «Тень над Иннсмутом», дает ключ к происхождению «Мифов Дерлета». В «Хребты безумия» показан конфликт между межзвездными расами и, в первую очередь, между Старцами и Потомками Ктулху.   Роберт Прайс отмечает, что основа систематизации Дерлерта находится в творчестве Лавкрафта. В рассказе «Вне времени» жрец просил защиты у Земных богов против космических божеств, в частности Гатаноа, — инопланетного существа. Повесть «Тень над Иннсмутом» дает ключ к происхождению персонажей «Мифов Дерлета», где он подчеркнул темы родственных связей из семей Иннсмута и Данвича. Некоторые критики отделяют это окружение и называют его «Страна Дерлета».   

Дерлет говорил, что Лавкрафт хотел, чтобы другие авторы активно писали о Мифах и не ограничиваясь строгим сюжетным устройством. Дерлет расширил границы «Мифов Ктулху», включив в них мимолетные ссылки на произведения других авторов. Подобно тому, как Лавкрафт кратко упомянул «Книгу Эйбона» Кларка Эштона Смита, уже Дерлет, в свою очередь, добавил к Мифам «Уббо-Сатла» Смита.   

Дерлет также попытался связать божеств мифов с четырьмя элементами («воздух», «земля», «огонь» и «вода»), создав новых существ, представляющих определенные элементы, чтобы узаконить свою систему классификации. Он создал «Ктугу» как своего рода огненного элементаля, которые появились в зимнем выпуске журнала The Acolyte 1942 года.   

Дирк Мосиг, С. Т. Джоши и Ричард Тирни недовольны изобретением Дерлетом термина «Мифы Ктулху», поскольку Лавкрафт не делил свое творчество на циклы, хотя, и упоминал Йог-Сототерия. Дерлет представляет творчество Лавкрафта как общий образец, отражающий христианское мировоззрение самого Дерлета, которая контрастирует с аморальной Вселенной Лавкрафта.

Произведения в «Мифах Ктулху» 

Лавкрафт состоял в переписке с другими писателями, хотя, «Мифы Ктулху» не были формализованы или признаны между авторами. Лавкрафт делился ссылками и элементами своих произведений с писателями: Кларк Эштон Смит, Роберт Говард, Роберт Блох, Фрэнк Лонг, Генри Каттнер, Генри Уайтхед, Фриц Лейбер, — группа, называемая «Круг Лавкрафта». Во второй половине жизни Лавкрафта было много заимствований элементов произведений писателей, с которыми он переписывался. Большинство элементов Мифов Лавкрафта не были перекрестным ссылками на разные циклы произведений «Круга Лавкрафта», а вместо этого были сознательно созданы каждым писателем отдельно, чтобы стать частью Мифов. Например, персонаж Роберта Говарда Фридрих фон Юнцт читает «Некрономикон» Лавкрафта в рассказе «Дети ночи» (1931), а Лавкрафт упоминает «Unaussprechlichen Kulten» Говарда в работах: «Вне времени» (1935) и «За гранью времен» (1936).   

Продолжение «Мифов Ктулху» создали Рэмси Кэмпбел, Лин Картер, Брайан Ламли, Колин Уилсон и многие другие писатели, которые использовали концепции и расширили вселенную Лавкрафта. Последователи «Мифов Ктулху» адаптировали произведения писателей из «Круга Лавкрафта», хотя изначально они не были связаны. Чаще всего авторы ссылались на список Древних богов Лавкрафта, Дерлета, и Смита. По мере того как «Мифы Ктулху» разрастались, авторам стало все труднее ознакомиться со всеми элементами. Лин Картер оказал особое влияние и составил подробные списки божеств, их происхождение, прислужников, пытаясь систематизировать элементы «Мифов Ктулху». Благодаря этим сведениям были связаны друг с другом Древние боги, запретные книги, культы и прочее. Более современные последователи «Мифов Ктулху» берут пример с этих более типовых произведений, ориентированных на преемственность «Мифов Ктулху», а не на загадочную Вселенную Лавкрафта. Эти произведения сформировали жанр «Лавкрафтовские ужасы».

Элементы мифологии Лавкрафта

Древние боги 

 Азатот (англ. Azathoth) — самый могущественный дух, повелевающий Древними богами.
 Йог-Сотот (англ. Yog-Sothoth) — божество, связывающее разные измерения, время и миры («Аз есмь врата. Аз есмь ключ»).
 Ктулху (англ. Cthulhu) — брат Древних и погонщик Их рабов.
 Ньярлатотеп (англ. Nyarlathotep) — воплощение хаоса, посланник богов, несет конец света, выглядит как Фараон, сопровождаемый мелодией флейт.
 Тсатхоггуа (англ. Tsathoggua) — страшное аморфное, жабообразное существо из подземного мира Н'кай. О нём знали жрецы Атлантиды.
 Шаб-Ниггурат (англ. Shub-Niggurath) — божество плодородия, также известно как Чёрная Коза Лесов с Тысячей Младых.
 Хастур (англ. Hastur) — божество, живущее за пределами космоса, обычно приходит в виде вихря. Также известен как Хастур Неизрекаемый.
Гатанотоа (англ. Ghatanothoa) — бессмертное существо, оставленное на Земле пришельцами с планеты Юггот.
 Дагон (англ. Father Dagon) — подводное божество, похожее на гигантскую амфибию. Является покровителем Глубоководных.
 Гидра (англ. Mother Hydra) — является покровительницей Глубоководных. Младшее древнее существо.
 Ноденс (англ. Nodens) — Морской бог.
 Йиг (англ. Yig) — бог змей у индейцев, который мог превращать людей в змеелюдей. 
 Наг и Йеб (англ. Nug and Yeb) — омерзительные близнецы.

Запретные книги в «Мифах Ктулху» 

«Некрономикон» (англ. Necronomicon) — он же «Аль-Азиф», запретная книга, написанная Абдулом Альхазредом (выдуманный Лавкрафтом автор).
«Сокровенные культы» (нем. Unaussprechlichen Kulten) — оккультная книга Фридриха Вильгельма фон Юнцта. Взята из произведений Роберта Говарда.
«Книга Эйбона» (англ. Book of Eibon) — древняя книга, повествующая о культах Гипербореи. Взята из произведений Кларка Эштона Смита.
«Тайны Червя» (лат. De Vermis Mysteriis) — демонологическая книга Людвига Прина из произведений Роберта Блоха.
«Культы гулей» (лат. Cultes des Goules) — оккультная книга графа д'Эрлета, посвященная феномену гулей (оживших мертвецов). Взята из произведений Августа Дерлета.
«Пнакотические рукописи» (англ. Pnakotic Manuscripts) — манускрипты из древнего Безымянного города, где описаны Древние боги.
«Семь тайных книг Хсана» (англ. Seven cryptical books of Hsan) — так же называют «Книги Земли» в Стране снов.
«Книга Азатота» (англ. Book of Azathoth) — тайная книга Азатота.
«Текст Р'льех» (англ. Text of R’lyeh) — знания описанные на барельефах в затонувшем городе Р'льех.
«Культ Ктулху» (англ. The Cult of Cthulhu) Джорджа Гэммела Энджелла — создатель Говард Лавкрафт (1926).
«Liber-Damnatus» Джозефа Карвена — создатель Говард Филлипс Лавкрафт (1927).
«Коммориом» (англ. Commoriom) Кларкаш-Тона — создатель Говард Филлипс Лавкрафт (1930).
«Песнопения Дхол» (англ. Dhol Chants) — создатель Говард Филлипс Лавкрафт (1935).
«Эльтдаунские таблички» (англ. Eltdown Shards) — создатель Ричард Сирайт.

Существа в Мифах Ктулху 

Ломарцы (англ. Lomarians) — благородный, рослый и сероглазый народ, бородатые суровые мужья в королевстве Ломар. Описаны в «Полярная звезда».
Гнопх-кехи (англ. Gnoph-keh) — властные существа из гренландских льдов, передвигающиеся на 2, 4 или 6 ногах. Описаны в «Хребты Безумия».
Безмолвные (англ. Voiceless Ones) — существа, жившие во время зарождения мира. Описаны в «Карающий Рок над Сарнатом».
Разумный фиалковый газ (англ. Violet Gas) — сущность в виде светящегося газа, обитает в ином измерении, где отсутствует форма. Описана в «Селефаис».
Скитальцы (англ. Wanderers) — внеземной разум со сверкающей аурой, брат во свете, путешествует в космосе, может завладеть телом человека. Описан в «За стеной сна».
Кошки Ултара (англ. Cats of Ulthar) — таинственные, загадочные существа из Древнего Египта, древнее Сфинкса. Описаны в «Кошки Ултара».
Нечеловеческая сущность (англ. Inhuman Entity) — потусторонняя сущность, может овладеть разумом человека. Описана в «Показания Рэндольфа Картера».
Рептилии (англ. Reptiles) — архидревняя раса, похожие на крокодила и тюленя. Описаны в «Безымянный город».
Мертвецы (англ. Dead) — мертвецы, нежить, которых реанимируют колдуны или ученые. Описаны в «Герберт Уэст — реаниматор».
Гули (англ. Ghoul) — упырь, трупоед, который перемещается в между Загробным миром и миром живых. Может явится как оживший труп. Описан в «Изгой».
Пёс (англ. Hound) — призрачный пес с крыльями, который преследует, как проклятье, носителя амулета. Описан в «Пёс».
Собакоподобные твари (англ. Dog-like things) — трупоеды, слепые псы, почти двуногие с тканями напоминающими резину. Описаны в «Модель для Пикмана».
Затаившийся страх (англ. Lurking Fear) — карликовые, уродливые, обезьяноподобные мутанты и фантазмы. Описаны в «Таящийся ужас».
Неименнуемое (англ. Unnamable) — потусторонняя сущность, которую человек не может увидеть, оно связано с дурным глазом. Описано в «Неименуемое».
Летающие гибриды (англ. Flying Hybryds) — огромные летающие существа, которых перевозили умерших из Загробного мира. Описаны в «Праздник».
Вампир (англ. Vampire) — гигантских размеров, белого, студенистого вида, живет в земле под домом и питается энергией людей, боится света, обращается в пар. Описан в «Заброшенный дом».
Фосфоресцирующая тварь (англ. Phosphorescent Thing) — глубоководная ведьма, бессмертная, реанимировала мертвых. Описана в «Ужас в Ред Хуке».
Чернокрылые (англ. BlackWing) — огромные черные летающие существа, управляют ветром, слетаются на шабаш. Описаны в «Очень древний народ».
Черный контур (англ. Black outline) — сущность из бездны, неясный силуэт, черная тень исчезающая во мгле. Описан в «Загадочный дом на туманном утёсе».
Зуги (англ. Zoogs) — маленькие дивные существа. Описаны в «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
Жабообразные твари (англ. Toad-things) — серо-белые безглазые жабы с извивающимися розовыми щупальцами на конце морды. Описаны в «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
Долы (англ. Bholes) — невидимые извивающиеся плотоядные твари. Описаны в «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
Шантаки (англ. Shantak-bird) — огромные лошадиноголовые и чешуйчатокрылые птицы. Описаны в «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
Проклятые (англ. Damned thing) — воскрешенные мертвецы, состоят из разных частей тела, воют и царапают когтями стены. Описаны в романе «Случай Чарльза Декстера Варда».
Цвет (англ. Color) — газообразный пришелец, который светится неописуемыми цветами. Описан в «Цвет из иных миров».
Ми-го (англ. Mi-go) — крабообразные пришельцы с Юггота, не материальны, являются грибами, владеют телепатией. Описаны в «Шепчущий во тьме».
Старцы (англ. Old ones) — инопланетяне с крыльями и щупальцами, которые в древности первыми населили Землю. Описаны в «Хребты Безумия».
Шогготы (англ. Shoggoths) — аморфная масса, способная изменять форму и обладающая подобием разума. Описаны в «Хребты Безумия».
Потомки Ктулху (англ. Spawn of Cthulhu) — осьминогоподобные пришельцы, пришедшие на Землю во главе с Ктулху. Описаны в «Хребты Безумия».
Глубоководные (англ. Deep Ones) — разумные гуманоидные амфибии, живут в океане и продолжают род с людьми. Описаны в «Тень над Иннсмутом».
Великая раса Йит (англ. Great Race of Yith) — пришельцы с телами конусов, жившие на Земле в древности. Описаны в «За гранью времён».
Летающие полипы (англ. Flying Polyps) — инопланетяне, что были изгнаны в подземелья конусами из Великой расы Йит. Описаны в «За гранью времен».
Шамблеры (англ. Dimensional Shamblers) — существа с плотной серой, похожей на мумию кожей, материализуются в разных измерениях. Описан в «Ужас в музее».
Скиталец тьмы () — потусторонняя сущность из Иного мира, которая общается с сектантами через Сверкающий Трапецедрон. Описан в «Обитающий во Тьме».

Персонажи Говарда Лавкрафта 

Рэндольф Картер (англ. Randolph Carter) — путешественник и сновидец, то есть человек, умеющий проникать в Страну снов.
Абдул Альхазред (англ. Abdul Alhazred) — безумный Араб, автор «Некрономикона».
Харли Уоррен (англ. Harley Warren) — оккультист, изучал книги на древних языках, друг Картера, считал себя человеком с железными чувствами.
Моряк (англ. Sailor) — моряк на пакетботе, что оказался на острове, что поднялся с глубин океана и встретил там Дагона.
Куранес (англ. Kuranes) — сновидец, создавший город Селефаис в долине Ос-Наргай Страны снов, который навсегда был избран королём этого города.
Барзай Мудрый (англ. Barzai the Wise) — философ в Стране снов, изучавший «Книги Земли». Он поднялся на гору Хатег-Кла и встретился с Иными богами.
Атал (англ. Atal) — священник в Стране снов, ученик Барзаи Мудрого. В Ултаре стал патриархом Храма Старших, дожив до 300 лет.
Старик (англ. Old man) — старики и колдуны часто появляются в разных произведениях, у них горят глаза, они говорят на старом диалекте.
Эрих Цанн (англ. Erich Zann) — немой музыкант, который при помощи музыки открывал портал в внеземные миры.
Кроуфорд Тиллингаст (англ. Crawford Tillinghasts) — ученый, создавший машину для перемещения существ из параллельного мира.
Герберт Уэст (англ. Herbert West) — учёный в Мискатоникском университете. Создал микстуру, возвращающую мертвецов к жизни, но был убит мертвецами.
Де ла Поэр (англ. De la Poer) — последний из рода, попал под влияние силы Нъярлатхотепа в своем фамильном замок. Загрыз друга и попал в больницу.
Томас Мэлоун (англ. Thomas Malone) — полицейский детектив в Нью-Йорке, расследовал деятельность культа в Ред-Хуке.
Джон Леграсс (англ. John Raymond Legrasse) — полицейский инспектор из Нового Орлеана, задержании сектантов, поклоняющихся Ктулху.
Ричард Пикман (англ. Richard Pickman) — безумный художник, изображавший на своих картинах потусторонних упырей и ставший впоследствии одним из них.
Джозеф Карвен (англ. Joseph Curwen) — чёрный маг, алхимик, оккультист и некромант, который воскресил предка вампира.
Генри Уэнтуорт Экли (англ. Henry Wentworth Akeley) — фольклорист из Вермонта. Стал жертвой интриг Ми-го или присоединился к ним добровольно.
Алберт Н. Уилмарт (англ. Albert N. Wilmarth) — фольклорист в Мискатоникском университете. Расследовал события наводнения в Вермонте и знал о Ми-Го.
Уилбур Уэйтли (англ. Wilbur Whateley) — ребенок, пораженный магией Йог-Сотота. Аномально быстро рос и превратился в чудовище, как и его брат-близнец.
Генри Армитаж (англ. Henry Armitage) — библиотекарь Мискатоникского университета. Изучал оккультные знания и колдовские заклинания.
Эмми Пирс (англ. Ammi Pierce) — фермер из деревни в Аркхеме, единственный живой свидетель падения метеорита.
Уильям Дайер (англ. William Dyer) — геолог Мискатоникского университета, участвовал в экспедиции в Большую песчаную пустыню и в Антарктику.
Абед Марш (англ. Abed Mash) — капитан, плавал на корабле из Иннсмута в Полинезию. Женился на одной из племени «Глубоководных».
Асенат Дерби (англ. Asenath Waite Derby) — колдунья из Иннсмута. Могла вселяться в тела и путешествовать во времени.
Кеция Мейсон (англ. Keziah Mason) — салемская ведьма, насылала морок во сне, крала детей для жертвоприношений, служила Черному человеку.
Бурый Дженкинс (англ. Brown Jankins) — фамильяр ведьмы, он же «Маленькая косматая тварь». Перед рассветом появлялся в городе и обнюхивал прохожих.
Чёрный Человек (англ. Black Man) — посланник Ньярлатхотепа или Шуб-Ниггурат. Одет в бесформенном платье, вместо ног у него копыта.
Натаниэль Уингейт Пизли (англ. Nathaniel Wingate Peaslee) — преподаватель политэкономии в Мискатоникском университете. Похищен пришельцами.
Роберт Блейк (англ. Robert Blake) — писатель ужасов из Милуоки. Попасть в черную церковь в потустороннем мире и нашел Сияющий Трапецоэдр.
Гарри Гудини (англ. Harry Houdini) — персонаж представляет известного во всем мире иллюзиониста и мистика 1920х годов.

Культы в произведениях Лавкрафта 

 Культ Ктулху (Cult of Cthulhu) — описан в «Зов Ктулху»
 Тайный Орден Дагона (Esoteric Order of Dagon) — описан в «Тень над Иннсмутом»
 Церковь Звездной Мудрости (Church of Starry Wisdom) — описана в «Обитающий во Тьме»
 Культ Шуб-Ниггурат (Shub-Niggurath Cult) — описан в «Шепчущий во тьме», «Вне времени», «Курган»
 Культ Старших богов (The Elder Gods cult) — описан в «Хребты Безумия»
 Культ Тсатхоггуа (Tsathoggua cult) — описан в «Шепчущий во тьме», «Курган»
 Культ Гатаноа (Ghatanothoa cult) — описан в «Вне времени»
 Культ злых людей (Сult of evil men) — описан в «Шепчущий во тьме»
 Жёлтый знак (Yellow Sign) — описан в «Шепчущий во тьме»
 Культ Ведьм Часонкук (Chesuncook Witch Coven) — описан в «Грезы в Ведьмовском доме»
 Культ Ведьм Европы (European Witch cult) — описан в «Грезы в Ведьмовском доме»
 Культ Ведьм Салема (Salem Witch cult) — описан в «Модель для Пикмана»
 Культ «Находящегося-за-Краем» или Йог-Сотота (Beyond-One) — описан в «Врата серебряного ключа»
 Культ Безымянного Божества (Unnamed God cult) — описан в «Курган»
 Культ Пожирателей трупов Ленга (Сorpses eaters Lang cult) — описан в «Пёс»
 Культ Йига (Yig cult) — описан в «Курган»
 Культ Диметры (Dimeter cult) — описан в «Болото Луны»
 Культ Йоль (Сult of Yole) — описан в «Праздник»
 Культ Лилит (Lilith cult) — описан в «Ужас в Ред-Хуке»
 Культ Кибелы (Cybele cult) — описан в «Крысы в стенах»
 Культ Древнего народа (The Old Folk cult) — описан в «Очень древний народ»
 Культ Ка-Нефера (Ka-Nefer cult) — описан в «Дерево на холме»
 Культ Хефрена (Khephren) — описан в «Погребенный с фараонами»
 Культ Атлантиды (Atlantis cult) — описан в «Болтон»
 Культ Хастура (Cult of Hastur) — описан в «Сверхъестественный ужас в литературе»

Реликвии в Мифах Ктулху 

 Космическое радио (англ. Сosmic “radio”) — аппарат для двусторонней телепатической связи, обмена снов, его изобрел стажёр психбольницы в Олбани. Описано в рассказе «За стеной сна».
 Идол Бокруга (англ. Bokrug Idol) — идол в виде водяной ящерицы, стоял в храме Иб и Сарната, на нем жрец Таран-Иш начертил Знак Рока. Описан в рассказе «Карающий Рок над Сарнатом».
 Трон из слоновой кости (англ. Ivory throne) — трон, на котором сидел царь Сарната. Описан в рассказе «Карающий Рок над Сарнатом».
 Статуэтка из слоновой кости (англ. Carved ivory image) — фигурка в виде головы юноши в лавровом венке. Описана в рассказе «Храм».
 Реликвии забытой расы (англ. Relics of the forgotten race) — реликвии, ниши, алтари и символы первозданной жизни расы рептилий. Описаны в рассказе «Безымянный город».
 Амулет гончей (англ. Amulet of hound) — стилизованная фигурка сидящей крылатой собаки или Сфинкса с полу-собачьей головой. Сделана в древневосточной манере из нефрита. Описан в рассказе «Пёс».
 Реанимационный раствор (англ. Reanimating solution) — препарат, реанимирующий трупы, создан по запретным книгам. Описан в рассказе «Герберт Уэст — реаниматор».
 Идол Ктулху (англ. Cthulhu idol) — фигурка 20 сантиметров в высоту, из зеленовато-черного камня с золотистыми и переливчатыми крапинками. Уилкокс вырезал её по своим снам. Описана в «Зов Ктулху».
 Серебряный ключ (англ. Silvery Key) — позволяет попасть в Страну снов. Картер нашел его в древней шкатулке из дуба со странными иероглифами на неизвестном языке. Описан в «Серебряный ключ».
 Живые соли и Несовершенные соли (англ. Living Salts and Imperfect Salts) — порошки голубовато-серого и светло-розового цвета. Описаны в романе «Случай Чарльза Декстера Варда».
 Порошок Ибн-Гази (англ. Ibn Ghazi powder) — описан в запретных книгах, делает видимыми гигантских невидимых существ Извне. Описан в рассказе «Ужас Данвича».
 Цилиндр Ми-Го (англ. Mi-go cylinders) — сосуд с питательной жидкостью для переноса мозга и сознания разных рас в недоступные области космоса. Описан в повести «Шепчущий во тьме».
 Черный камень (англ. Black stone) — предмет религиозного значения, с неизвестными иероглифами, наполовину стертыми. Лежал в лесу Вермонта у Круглого Холма. Описан в повести «Шепчущий во тьме».
 Барельефы Старцев (англ. Bas-reliefs of the Elder Ones) — неописуемой красоты барельефы, что изображают историю Старцев. Описаны в повести «Хребты Безумия».
 Камень-звезда (англ. Stone of star) — странные камни с зеленым узором, в форме пятиконечной звезды. Описаны в повести «Хребты Безумия».
 Тиара Глубоководных (англ. Deep One Tiara) — из неизвестного металла, золотого цвета, имеет удивительный белесый оттенок, сделана расой Глубоководных. Описана в повести «Тень над Иннсмутом».
 Фантастическая балюстрада (англ. Fantastic balustrade) — из неизвестного металла в виде бочкообразных существ с пятью лучами-конечностями. Описана в рассказе «Грёзы в ведьмовском доме».
 Сияющий Трапецоэдр (англ. Shining Trapezohedron) — черный кристалл с красными прожилками, 10 сантиметров в диаметре, яйцеобразной неровной формы. Служил для призыва духов. Описан в рассказе «Обитающий во Тьме».
 Диск и цилиндр из темного металла (англ. Dark metal cylinder and disc) — металлический амулет со странными иероглифами, похожими на осьминога и краба, отлитый в древности в Подземном мире К’нян. Описан в повести «Курган».
 Зеркало Локи (англ. Mirror of Loki) — ловушка или дверь к тайникам сознания, что может запереть людей в параллельном мире. Описано в рассказе «Ловушка».
 Цилиндр из металла Лаг (англ. Lagh metal cylinder) — Древние привезли его с Юггота. Т’юог хранил в нем свиток племени Птагов, сделанный из кишок ящериц Якит. Описан в рассказе «Вне времени».
 Посох из дерева тлат (англ. Staff of tlath-wood) — посох жреца Т’юога. Описан в рассказе «Вне времени».
 Гемма Ка-Нефера (англ. Ka-Nefer Gem) — позволяет увидеть существ их Иных миров на фотографии. Хранится в музее Кройдона. Описана в рассказе «Дерево на холме».
 Кольцо Дагона (англ. Ring of Dagon) — индейцы-вампаноаги заключили в кольцо демона Оссадаговая с помощью «Старшего Знака». Описано в романе «Затаившийся у порога».
 Стекло из Ленга (англ. Leng glass) — при помощи заклинания открывает проход в Иной мир. Описано в рассказе «Окно в мансарде».
 Камни Р'льех (англ. R’lyeh stone) — магические камни в форме пятиконечной звезды, что несут на себе печать Р'льех. Описаны в рассказе «Ведьмин лог».

Влияние на культуру 

Говард Филлипс Лавкрафт и работы последователей «Мифов Ктулху» оказали значительное влияние на культуру в целом. Более современные работы жанра ужасов ссылаются на работы Лавкрафта в медиа. Ниже приводится неполный список фильмов экранизаций, телевизионных сериалов, литературных произведений, музыкальных композиций, настольных игр, которые, хотя часто не являются прямой адаптацией произведений Лавкрафта, но содержат отсылки, аллюзии или темы, происходящие от напрямую от Лавкрафта, либо явно были вдохновленные его творчеством. Многие работы современников так или иначе заимствует элементы из «Мифов Ктулху» Лавкрафта.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт, посвящённый мифам Ктулху, творчеству Г. Ф. Лавкрафта и исследованиям культурного феномена Культа Древних
 Сайт русскоязычного проекта «Мифы Ктулху: энциклопедия»

 
Говард Лавкрафт